Bercea ist der Familienname folgender Personen:
 Virgil Bercea, Bischof im Bistum Großwardein, Rumänien

Bercea ist der Name folgender Orte:
 Bercea im Kreis Sălaj, Rumänien